Acadêmicos da Rocinha est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Histoire 
L'école académique de samba Rocinha est issue de trois carnavals de la favela da Rocinha, "l'Empire du Topsail", "Young Blood" et "United Rocinha". Le symbole des érudits de Rocinha est le papillon. Les couleurs sont le bleu, le vert et le blanc.

Il a défilé pour la première fois en tant qu'école de samba en 1989 par le groupe 4 de l'Intendente Magalhães de Campinho, avec le carnaval Joãosinho Trinta. Cette année-là, l’école fut couronnée championne et gagna le Joãosinho Trinta. Deux autres championnats consécutifs du groupe 3 en 1990 et du groupe 2 en 1991 ont conduit au groupe 1 où il est resté jusqu'en 1996, date à laquelle il a remporté la deuxième place, ce qui lui a valu le droit de participer pour la première fois à la spéciale.

Depuis 2002, l’Académie Rocinha est restée dans le groupe A et en 2005, avec l’intrigue "Um mundo sem fronteiras", l’école est devenue championne du Grupo de acesso A. C’est ainsi que le Grupo Especial a le droit de marcher à nouveau en 2006. Le groupe scolaire a terminé le spectacle avec 371,7 points.

Au carnaval 2008, l'auxiliaire Max Lopes a fait ses débuts dans un carnaval à Mangueira, Fábio Ricardo. Cette année-là, Rocinha a été finaliste, derrière l'Império Serrano, championne.

Pour le carnaval 2010, Rocinha a renvoyé Fábio Ricardo au carnaval, cherchant un autre accès au panneau contenant l'intrigue Ykamiabas (copyright), basé sur le livre Ykamiabas - Filles de la lune, Femmes de la Terre. Il racontait l'histoire de femmes guerrières qui sont venues en Amazonie il y a dix mille ans.

Données de l'école 
  D2 Carnaval

  D3 Carnaval

  D4 Carnaval

  D5 Carnaval

Enredos

Références 

École de samba à Rio de Janeiro